Botezan este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Ioan Botezan (1876-1929), preot român și delegat
 Mihaela Botezan (n. 1976), atletă română
 Vasile Botezan (1876-1942), deputat român

Nume de familie românești